Příjmení Kysilka, přechýleně Kysilková, nosí více osobností.

Kysilka
 Jiří Kysilka (1942–2014) – československý zpěvák
 Josef Kysilka – československý motocyklový závodník
 Ondřej Kysilka (* 1987) – český šipkař
 Pavel Kysilka (* 1958) – český ekonom, viceguvernér Státní banky československé a České národní banky

Kysilková
 Betty Kysilková (1879–1945) – československá herečka
 Svatava Kysilková (* 1964) – československá basketbalistka
 Sylva Kysilková (1931–2013) – česká horolezkyně, mistryně sportu Československa v horolezectví
 Tereza Kysilková (* 1987) - česká juniorská vicemistryně Evropy ve sportovním lezení